Corpus Christi is
 een Frans-Poolse dramafilm uit 2019, zie Corpus Christi (film)
 de Latijnse benaming voor het Lichaam van Christus
 een andere benaming voor Sacramentsdag
 het Bloedbad op Corpus Christi, een schietpartij in Mexico in 1971 op deze dag
 een stad in Texas (V.S.), zie Corpus Christi (Texas)
 een college aan de Universiteit van Oxford
 een college aan de Universiteit van Cambridge